Pegatron Corporation — тайваньский ODM-производитель компьютерных комплектующих. Считается одной из крупнейших тайваньских компаний по проектированию и производству как готовых компьютеров, так и комплектующих к ним (DMS, Design and Manufacturing Service).

Название Pegatron происходит от слова Pegasus (Пегас), из которого родились названия двух крупнейших компьютерных производителей — Pegatron Corporation и ASUSTeK Computer.

Собственники и руководство 
До 1 июня 2010 года — 100%-м собственником Pegatron Corporation является компания ASUSTeK Computer.

Глава компании Pegatron Corporation — Тун Цзысянь (Tung Tsu Hsien, 童子贤).

Исполнительный директор — Джейсон Чэн Цзяньчжун (Jason Cheng, 程建中).

Выручка компании Pegatron Corporation в 2009 году достигла 14,58 млрд $,
значительно превысив выручку 8 млрд $, получаемую за счет производства продукции под торговой маркой ASUS. Таким образом, при окончательном отделении Pegatron Corporation от ASUSTeK Computer первая будет почти в два раза крупнее родительской компании.

История 
Предприятие образовано 1 января 2008 года в процессе реструктуризации компании ASUSTeK Computer. После реструктуризации ASUSTeK стала производить продукцию только под собственным брендом ASUS, а контрактное производство (ODM-бизнес) был полностью передан дочерним предприятиям — Pegatron Technology и Unihan Technology.

В 2009 году Pegatron Technology и Unihan Technology были объединены в одну корпорацию, и Unihan Technology стала дочерним предприятием Pegatron Corporation.

В начале 2010 года материнская компания ASUSTeK одобрила план по сокращению инвестиций в дочернюю компанию Pegatron. Совет директоров санкционировал шаги по уменьшению доли в контрактном производителе электроники до 1 июня 2010 года. К 24 июня 2010 года акции компании Pegatron Corporation должны котироваться на мировых биржах.

Доля ASUSTeK в акционерном капитале Pegatron Corporation должна уменьшиться до 25 %, что снизит вероятность конфликта интересов между двумя сторонами.

Деятельность 
Pegatron занимается производством: настольных ПК, ноутбуков, смартбуков, интернет-планшетов, корпусов компьютера, материнских плат, игровых консолей, устройств широкополосного доступа, беспроводных систем, сетевого оборудования, АТС, мультимедиа, LCD телевизоров и многого другого электронного оборудования.

Компания Pegatron производит продукцию как для материнской компании ASUSTeK Computer, так и под собственными брендами: Pegatron и ASRock, а также и по контрактам для других мировых брендов.

Например на производственных мощностях Pegatron Corporation изготавливаются различные компоненты для продуктов крупнейших мировых корпораций, включая Sony (PlayStation 2), Apple Inc. (iPod, iPod Shuffle, MacBook), Alienware, Falcon Northwest, Palm, Inc., HP, и многие другие производители оборудования используют материнские платы Pegatron в своих компьютерных системах.

Реструктуризация бизнеса ASUSTeK и выведения его части в Pegatron привело к тому, что формально ASUS утратила лидерство среди производителей системных плат. В январе 2009 года дочернее предприятие Pegatron отгрузило 1,56 млн системных плат, а компания ASUSTeK только 1,3 млн штук.

Последние месяцы 2009 года компания Pegatron Corporation вела переговоры с Acer, Dell, Gigabyte и MSI в поиске OEM-заказов. Возможно, она также будет использовать бренд ASRock для продвижения собственных материнских плат.

Выручка компании в 2009 году достигла 14,58 млрд долл. Исполнительный директор Pegatron Джейсон Чэн (Jason Cheng) предполагал, что после отделения от ASUSTeK доходы вырастут на 30 %.

В июне 2010 года стало известно, что Pegatron Technology получила заказы на производство в 2011 году ноутбуков для компании Acer. Также Pegatron будет выпускать CDMA-версии устройств Apple iPhone, и менеджмент Pegatron усиленно пытается заключить контракты на выпуск MacBook и iPad от Apple.

Несмотря на то, что ASUSTeK постепенно сокращает свои заказы для Pegatron, руководство последней все же ожидает увеличения доходов в 2011 году.

В марте 2014 года Pegatron получила заказ и начала подготовку к производству нового поколения смартфонов Apple iPhone 6.

Примеры продуктов компании 
 Настольные персональные компьютеры
 Pegatron WALL-E.
 Pegatron Ultra Slim Atom NetTop.
 Pegatron Amis L6
 Pegatron Jupiter
 Смартбуки
 Pegatron Neo
 Материнские платы
 Pegatron IPP7A-CP (платформа NVIDIA ION)
 Планшеты
 Pegatron Lucid Tablet
 Pegatron Chagall
 Смартфоны
 iPhone (сборка)

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Pegatron Corporation
 Статьи с упоминанием Pegatron Corporation на сайте IT-новостей «3Dnews»

Компании Тайбэя
Производители компьютеров Тайваня
Производители электроники Тайваня